Madtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Madtjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Madtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn